{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (79901) - || 1999 BK9 || 22 januari 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (79902) - || 1999 BY10 || 20 januari 1999 || Caussols || ODAS
|-
| (79903) - || 1999 BX11 || 21 januari 1999 || Caussols || ODAS
|-
| (79904) - || 1999 BO13 || 25 januari 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (79905) - || 1999 BH20 || 16 januari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (79906) - || 1999 BJ20 || 16 januari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (79907) - || 1999 BX23 || 18 januari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (79908) - || 1999 BP27 || 16 januari 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79909) - || 1999 BY29 || 18 januari 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79910) - || 1999 BE30 || 19 januari 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79911) - || 1999 CK || 4 februari 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (79912) Terrell || 1999 CC3 || 10 februari 1999 || Baton Rouge || W. R. Cooney Jr.
|-
| (79913) - || 1999 CE3 || 9 februari 1999 || Ondřejov || P. Pravec
|-
| (79914) - || 1999 CK3 || 7 februari 1999 || Gekko || T. Kagawa
|-
| (79915) - || 1999 CR17 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (79916) - || 1999 CE18 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (79917) - || 1999 CU22 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (79918) - || 1999 CZ24 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (79919) - || 1999 CF28 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (79920) - || 1999 CU28 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (79921) - || 1999 CK31 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (79922) - || 1999 CP34 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (79923) - || 1999 CA36 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (79924) - || 1999 CS36 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (79925) - || 1999 CG42 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (79926) - || 1999 CP42 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (79927) - || 1999 CX46 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (79928) - || 1999 CD49 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (79929) - || 1999 CB51 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (79930) - || 1999 CL57 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (79931) - || 1999 CG63 || 12 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (79932) - || 1999 CA67 || 12 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (79933) - || 1999 CW70 || 12 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (79934) - || 1999 CM71 || 12 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (79935) - || 1999 CF72 || 12 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (79936) - || 1999 CO72 || 12 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (79937) - || 1999 CD73 || 12 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (79938) - || 1999 CB80 || 12 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (79939) - || 1999 CP82 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (79940) - || 1999 CJ83 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (79941) - || 1999 CC84 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (79942) - || 1999 CM85 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (79943) - || 1999 CO85 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (79944) - || 1999 CK86 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (79945) - || 1999 CQ89 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (79946) - || 1999 CE90 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (79947) - || 1999 CG90 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (79948) - || 1999 CR91 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (79949) - || 1999 CF92 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (79950) - || 1999 CP92 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (79951) - || 1999 CY93 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (79952) - || 1999 CZ95 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (79953) - || 1999 CG97 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (79954) - || 1999 CX99 || 10 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (79955) - || 1999 CR104 || 12 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (79956) - || 1999 CW105 || 12 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (79957) - || 1999 CS109 || 12 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (79958) - || 1999 CO112 || 12 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (79959) - || 1999 CO113 || 12 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (79960) - || 1999 CD115 || 12 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (79961) - || 1999 CU116 || 12 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (79962) - || 1999 CR119 || 11 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (79963) - || 1999 CV119 || 11 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (79964) - || 1999 CN120 || 11 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (79965) - || 1999 CD121 || 11 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (79966) - || 1999 CM124 || 11 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (79967) - || 1999 CY124 || 11 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (79968) - || 1999 CO125 || 11 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (79969) - || 1999 CP133 || 11 februari 1999 || Mauna Kea || C. A. Trujillo, J. X. Luu, D. C. Jewitt
|-
| (79970) - || 1999 CJ135 || 8 februari 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79971) - || 1999 CP135 || 8 februari 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79972) - || 1999 CV135 || 8 februari 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79973) - || 1999 CP136 || 9 februari 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79974) - || 1999 CS137 || 9 februari 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79975) - || 1999 CS139 || 7 februari 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79976) - || 1999 CT152 || 12 februari 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79977) - || 1999 CS155 || 12 februari 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (79978) - || 1999 CC158 || 15 februari 1999 || Mauna Kea || D. C. Jewitt, C. A. Trujillo, J. X. Luu, S. S. Sheppard
|-
| (79979) - || 1999 DQ2 || 19 februari 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (79980) - || 1999 DX3 || 20 februari 1999 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| (79981) - || 1999 DC5 || 17 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (79982) - || 1999 DY8 || 18 februari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (79983) - || 1999 DF9 || 20 februari 1999 || Kitt Peak || J. X. Luu, C. A. Trujillo, D. C. Jewitt
|-
| (79984) - || 1999 EQ1 || 6 maart 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79985) - || 1999 ED4 || 12 maart 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79986) - || 1999 ER5 || 13 maart 1999 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| (79987) - || 1999 EJ10 || 14 maart 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79988) - || 1999 EK10 || 14 maart 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79989) - || 1999 FH1 || 17 maart 1999 || Caussols || ODAS
|-
| (79990) - || 1999 FP1 || 16 maart 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79991) Umbertoleotti || 1999 FW3 || 19 maart 1999 || Bologna || Osservatorio San Vittore
|-
| (79992) - || 1999 FS4 || 17 maart 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79993) - || 1999 FU4 || 17 maart 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79994) - || 1999 FZ4 || 17 maart 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79995) - || 1999 FB15 || 19 maart 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79996) Vittoria || 1999 FS19 || 23 maart 1999 || Bologna || Osservatorio San Vittore
|-
| (79997) - || 1999 FW22 || 19 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (79998) - || 1999 FH27 || 19 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (79999) - || 1999 FJ32 || 19 maart 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (80000) - || 1999 FR33 || 19 maart 1999 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten